Nazwa gatunkowa rośliny używana w języku polskim zamiennie w odniesieniu do dwóch taksonów:
 Senecio inaequidens – starzec nierównozębny
 Senecio erucifolius – starzec srebrzysty

Przypisy